Я́сная Поля́на — железнодорожная станция Московской железной дороги, расположена в границах Муниципального образования город Тула. Объект культурного наследия народов России федерального значения, охраняется государством. В 2001 году на территории станции открыт музейно-вокзальный комплекс «Козлова Засека».

История 
Прежнее название станции Козлова Засека восходит к XIV веку, когда это место близ Тулы находилось на южной окраине Московского княжества и представляло собой засеку, служившую для защиты от вражеских набегов. Она была названа «Козловой» в честь здешнего воеводы Данилы Козлова.

В  году открылась Московско-Курская железная дорога и станция, ближайшая к Ясной Поляне, где жил и работал Лев Толстой, была названа «Козловой Засекой». Сюда приходила почта писателю, здесь он звонил по телефону. Отсюда он поехал в ноябре 1910 года на юг, по дороге заболел и умер на станции Астапово. В 1928 году в год столетия со дня рождения писателя станция была переименована в «Ясную Поляну».

В 2000—2001 годах строительными подразделениями ОАО РЖД были проведены реставрационные работы и станции был возвращён первоначальный облик. 9 сентября 2001 года был торжественно открыт музейно-вокзальный комплекс «Козлова Засека».

В 2001 году руководство Тульского отделения Московской железной дороги и музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» обращались в Тульскую городскую думу с ходатайством о возвращении железнодорожной станции её исторического наименования. Это ходатайство депутатами Тульской городской думы поддержано не было.

3 сентября 2001 года Тульская областная дума своим Постановлением № 17/337 одобрила предложение руководства теперь уже Московской железной дороги о переименовании. В соответствии с этим постановлением материалы и документы, обосновывающие переименование географического объекта, должны были быть направлены в Федеральную службу геодезии и картографии России для проведения экспертизы. После чего, в случае получения положительного заключения экспертной комиссии, — необходимо обратиться в Правительство Российской Федерации с предложением о переименовании железнодорожной станции.

Однако, по состоянию на 1 августа 2018 года, во всех официальных документах и расписаниях станция именуется как Ясная Поляна и имеет действительный код АСУЖД (ЕСР) 213905.

В 2003 году коллективу станции было присвоено звание «Предприятие эффективных технологий и эстетики».

Выставка «Железная дорога Льва Толстого» 

На выставке представлены предметы начала XX века, позволяющие посетителям представить облик станции на момент отправки Льва Толстого в свой последний путь. Здесь представлены модель поезда тех лет, старые фотографии, дорожные вещи (портфель, зонтик, трость-сиденье), телеграф, телефон.

Пассажирское движение 
Через станцию проходит небольшое количество пригородных поездов направлением на Тулу и Орёл, все они имеют непродолжительную остановку на станции.

Весной 2021 года на станции имеют остановку скоростные поезда «Ласточка», следующие из Москвы в Курск, Орёл и обратно, а также пассажирский поезд Санкт-Петербург — Белгород. Билеты на пригородные, скоростные и поезда дальнего следования можно приобрести дистанционно или в кассе на станции.

Коммерческие операции, выполняемые на станции 
 Продажа пасс. билетов. Приём, выдача багажа;
 Приём, выдача повагонных отправок грузов (откр. площ.)
 Приём, выдача повагонных и мелких отправок (подъездн. пути).

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 

 Официальная страничка музейно-вокзального комплекса «Козлова Засека» на сайте Музея-заповедника «Ясная Поляна»
 
 
 
 
 
 Расписание электричек (пригородных поездов) по станции Ясная Поляна с учётом плановых оперативных изменений
 Вокзал-музей Козлова Засека — статья и фоторепортаж на портале «Мир путешествий»

Станции Тульского региона Московской железной дороги
Музеи Тульской области
Музеи Льва Толстого
Толстовские места